Hansa se poate referi la: 
 
 Hansa Records, companie de înregistrări muzicale din Germania
 Liga Hanseatică, alianță comercială a multor orașe porturi din nordul Europei
 Hansa Rostock, club sportiv din orașul Rostock, Germania
 Hansa (joc), joc bazat pe istoria Ligii hanseatice
 Hansa (vehicul), marcă de automobil al grupului industrial Borgward
 Hansa Borg Bryggerier, companiei norvegiană care produce bere
 Hansa (centru comercial), ansamblu comercial în Turku, Finlanda
 Hansa (pasăre), varietate de gâscă din heraldica Sinhalei și a Sri Lankăi
 Hansa Yellow, pigment galben
 Hansa Metallwerke, robinete si accesorii sanitare

Nume proprii